

Geografia
 Helvetia –  centro abitato statunitense della contea di Pima, Arizona
 Helvetia – personificazione nazionale della Svizzera

Musica
 Helvetia – casa editrice specializzata in partiture di musica corale

Zoologia
 Helvetia – genere di ragni della famiglia Salticidae

Altro 
 Helvetia – compagnia svizzera di assicurazioni
 Helvetia – associazione studentesca svizzera sorta nella prima metà del XIX secolo
 Helvetia – dolce della tradizione mantovana